Scènes de chasse en Bavière est le titre de plusieurs œuvres :
 Scènes de chasse en Bavière (1965), pièce de théâtre allemande de  ;
 Scènes de chasse en Bavière (1969), film allemand de Peter Fleischmann adapté de la pièce prédécente.